Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Heineken Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl britsko-brazilský pár Colin Fleming a Bruno Soares, jehož členové nestartovali společně. Fleming nastoupil po boku krajana Rosse Hutchinse, s nímž v úvodním kole podlehl německé dvojici Andre Begemann a Martin Emmrich. Soaresovým spoluhráčem se stal stabilní partner Alexander Peya, s nímž odešel jako poražený finalista.

Finále si zahrály dva nejvýše nasazené rakousko-brazilské páry. Deblový titul získali turnajové dvojky Julian Knowle s Marcelem Melem, když přehráli druhý pár světa Alexander Peya a Bruno Soares. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 4–6 a 6–3, rozhodl o vítězích až supertiebreak poměrem míčů [10–5].

Knowle s Melem získali první společný titul na okruhu ATP Tour. Pro Knowleho to byla celkově osmnáctá deblová trofej a Melo si připsal úhrnem třináctý turnajový vavřín.

Nasazení párů 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (finále)
  '''Julian Knowle /  Marcelo Melo (vítězové)
  Jamie Murray /  John Peers (čtvrtfinále, odstoupili)
  Santiago González /  Scott Lipsky ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ATP Auckland Open

ATP World Tour 2014
Tenis na Novém Zélandu v roce 2014